Devil Doll fue una banda experimental ítalo-eslovena. 

Fue formada en 1987 por el misterioso Mr. Doctor. A pesar de ser una sola banda, estaba formada por un ensamble de músicos de dos locaciones distintas, unos de Eslovenia y otros en Venecia, Italia. La banda tiene influencias de la música clásica, el folclore eslavo y los antiguos soundtrack de películas de terror y es liderada por el estilo sprechgesang de Mr. Doctor

Historia 

El primer trabajo de Devil Doll fue The Mark of the Beast, grabado en Tivoli Estudios, Liubliana, en el segundo semestre de 1987. The Mark of the Beast se terminó de grabar y se hizo solo una copia, en febrero de 1988. La portada del álbum fue pintada por el mismo Mr. Doctor, quién guarda el álbum en su hogar hasta hoy.

Posteriormente el mismo año, comenzaron a trabajar en una nueva composición. Este trabajo titulado The Girl Who Was... Death, fue inspirado por la serie británica de televisión The Prisoner. 500 copias del álbum fueron originalmente grabadas a finales de 1988, de las cuales 150 fueron distribuidas entre la audiencia de la segunda presentación en vivo del trabajo, cada una con una firma de Mr. Doctor. Se dice que algunas de estas firmas fueron escritas con su propia sangre. Las 350 copias restantes fueron destruidas personalmente por Mr. Doctor. Se dice que estas 150 copias son las únicas que contienen la introducción (versión de Devil doll del tema de El Prisionero y la coda (una pieza 
orquestal en la que se escucha de manera intermitente la voz de Mr. Doctor) de la grabación original, las cuales fueron excluidas posteriormente de las reediciones subsecuentes.

Después del lanzamiento de The Girl Who Was... Death, en el Koala Restauracija, Mr. Doctor y músicos de Devil doll sorprenden al 
público con la interpretación de 14 temas del compositor alemán Hans Eisler. El evento fue grabado y se preparó el lanzamiento de un álbum de vinilo a titularse Mr. Doctor Sings Hanns Eisler. En último momento Mr. Doctor desechó las pruebas, y se canceló el lanzamiento.

En 1989, Mr. Doctor comienza el trabajo de dos distintas composiciones, The Black Holes of The Mind, de 45 minutos de duración, y Eliogabalus, de 60 minutos. Debido al bajo presupuesto de la etiqueta Hurdy Gurdy, The Black Holes of The Mind cambió su nombre por Mr. Doctor, y junto con Eliogabalus pasaron a formar un solo trabajo, con el mismo nombre del último. Eliogabalus fue lanzado en 1990.

En 1991, después de la caída de la Unión Soviética y la independencia de Eslovenia las 2 alineaciones que formaban el grupo se unieron en una sola, y en diciembre, la alineación completa entró a Tivoli Studios para grabar Sacrilegium.

El 4 de marzo de 1992, Devil Doll se presenta en la iglesia de Trnovo en Liubliana para interpretar en vivo Sacrilegium, utilizando imágenes de la película The Sacrilege of Fatal Arms, filme experimental escrito y dirigido por Mr. Doctor. Sorprendentemente, parte del concierto se transmitió por la Televisión Nacional Eslovena, junto con extractos de una 
entrevista realizada a Mr. Doctor, que fue fuertemente censurada. Mr. Doctor desde entonces se niega a dar entrevistas.

Sacrilegium fue lanzado en mayo de 1992, solo en CD, pero el fan club de Devil Doll lanzó 900 copias de vinilo.

En enero del próximo año, un soundtrack para una película fue lanzado. Las 900 copias fueron vendidas en 72 horas. En marzo, el batero Roberto Dani, dejó la banda y fue reemplazado por el esloveno Roman Ratej.

En julio de 1993 Devil doll entró nuevamente a Tivoli Studios para grabar un nuevo trabajo The Day of Wrath - Dies Irae. Durante una sesión de mezcla estalla un incendio, Mr. Doctor logra escapar ileso, pero Jurij Toni pasa varios días en el hospital. Mr. Doctor no quiso volver a grabar el trabajo y rumores de una disolución anduvieron circulando. 20 copias de un lujoso libro con las partituras de The Day of Wrath - Dies Irae, como también una cinta con la grabación sin mezclar fueron lanzadas para los músicos que participaron en la grabación.

Al final de 1994 finalmente el líder de la banda estuvo de acuerdo con volver a grabar Dies Irae. La grabación comenzó en enero de 1995 en Akademic Studios. El álbum fue lanzado en febrero de 1996 y es la única composición que tiene distintas canciones (Eliogabalus tiene 2 canciones, pero esas son 2 composiciones distintas que deberían haberse lanzado en 2 álbumes distintos).

Un último álbum, The Day of Wrath, banda sonora para la segunda película de Mr. Doctor, del mismo nombre, estaba planificado para ser lanzado en 1997, pero nunca salió a la venta.

Aunque Devil doll no se ha separado oficialmente, ningún trabajo ha sido lanzado después de Dies Irae. En 2004 un fan comenzó una campaña para pedirle más material a Mr. Doctor, consistente en una petición dirigida a todos sus visitantes para adherirse a una campaña en pro de conseguir el permiso de Mr. Doctor para publicar su obra inédita, mediante una carta que le sería enviada y en la 
que se incluyeron todos los nombres recolectados de fanes, admiradores y simpatizantes de la obra creada por Mr. Doctor y Devil Doll.

Citas 

"Cuanto más domine la razón a un hombre menos probable es que acceda a la grandeza. Pocos pueden acceder a la grandeza –y ninguno al arte, si no están dominados por la ilusión." Encabezado del anuncio que Mr. Doctor publicó para reclutar miembros para la alineación de Devil Doll

"'Esta es una pintura, no arte gráfico." Mr. Doctor, en respuesta a por qué solo una copia de The Mark Of The Beast fue impresa.

Discografía 

 1988 - The Mark of the Beast (existe solo una copia)
 1989 - The Girl Who Was... Death (66:06)
 1990 - Eliogabalus (45:10)
 1992 - Sacrilegium (49:16)
 1993 - The Sacrilege Of Fatal Arms (79:02)
 1996 - Dies Irae (45:53)

Enlaces 
Devildoll.nl  - Página con gran cantidad de información sobre la banda.
VisitMyDreams.net - Devil Doll Fan Forum.

Grupos de música de Italia
Grupos de rock de Italia
Grupos de música de Eslovenia
Grupos de rock de Eslovenia
Grupos de rock gótico de Italia
Grupos de rock gótico de Eslovenia
Grupos de rock progresivo de Italia
Grupos de rock progresivo de Eslovenia
Grupos de música de los años 1980
Grupos de música de los años 1990
Grupos de música formados en 1987
Grupos de música formados en los años 1980